Сезон 1998–1999 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 29 серпня 1998 та 20 червня 1999 року. Став 68-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 20 команд, у тому числі 3 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі з Сегунди. За результатами сезону 16 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби відразу вибули до Сегунди, ще дві команди брали участь у матчах плей-оф за право виступів у Ла Лізі проти двох представників Сегунди.

Переможцем турніру стала «Барселона», яка захистила чемпіонський титул попереднього сезону та здобула свій 16-й трофей національної першості. Майбутні чемпіони не дуже вдало розпочали сезон, однак вже у 19-му турі захопили лідерство у турнірі і з того часу не полишали чільний рядок турнірної таблиці, довівши свій відрив від найближчого переслідувача, мадридського «Реала», до 11 очок.

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Ла Лізі

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 

Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1998—99 став нападник мадридського «Реала» Рауль Гонсалес, який записав до свого активу 25 голів. 

Найкращі бомбардири сезону:

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1998–99 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1998–99 на bdfutbol.com  

1998-99
1999 у футболі
1998 у футболі
Футбол
Футбол